Феррони — фамилия. Известные носители:
 Феррони, Винченцо (1858—1934) — итальянский композитор и педагог.
 Феррони, Джорджо (1908—1981) — итальянский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер.